

Musica 
 Cornbread – album di Lee Morgan del 1967

Persone 
 Cornbread – artista statunitense
 Cornbread – soprannome di Cedric Maxwell, ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense